Port Allen kan syfta på:

 Port Allen Airport
 Port Allen, Hawaii
 Port Allen, Iowa
 Port Allen, Louisiana – en ort i West Baton Rouge Parish i den amerikanska delstaten Louisiana